Gegend  heißen folgende geographische Objekte:

 Gegend,   Geographischer Raum
 Gegend Egg, Katastralgemeinde von Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Gegend (Gemeinden Rohr, Schwarzau), Ortschaft von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, und Ortslage von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Gegend (Gemeinde Oberhofen), Ortschaft von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich